1. liga słoweńska w piłce siatkowej mężczyzn 2019/2020 (oficjalnie 1. državna odbojkarska liga 2019/2020, w skrócie 1. DOL 2019/2020) – 29. sezon rozgrywek o mistrzostwo Słowenii zorganizowany przez Słoweński Związek Piłki Siatkowej (słow. Odbojkarska zveza Slovenije). Zainaugurowany został 5 października 2019 roku.

W rozgrywkach uczestniczyło 10 drużyn. Rozgrywki miały składać się z fazy zasadniczej, drugiej fazy oraz fazy-play-off. Ze względu na pandemię COVID-19 17 marca 2020 roku Słoweński Związek Piłki Siatkowej zdecydował o zakończeniu sezonu i ustaleniu klasyfikacji końcowej na podstawie stanu rozgrywek na dzień ogłoszenia decyzji. Zgodnie z tą decyzją po raz siedemnasty mistrzem Słowenii został klub , drugie miejsce zajął , natomiast trzecie miejsce – .

10 grudnia 2019 roku sponsorem tytularnym ligi został kanał sportowy Sport Klub, a rozgrywki przyjęły oficjalną nazwę Sportklub prva odbojkarska liga moški.

W sezonie 2019/2020 w Lidze Mistrzów Słowenię reprezentował klub , natomiast w Pucharze Challenge – .

System rozgrywek 
W rozgrywkach startuje 10 drużyn. Składają się one z fazy zasadniczej, drugiej fazy oraz fazy play-off.

Faza zasadnicza
W fazie zasadniczej startuje 8 drużyn (w tej fazie nie rywalizują dwie najwyżej sklasyfikowane drużyny w poprzednim sezonie występujące w lidze MEVZA, tj.  oraz ). Rozgrywają ze sobą spotkania systemem „każdy z każdym – mecz i rewanż”. Cztery najlepsze drużyny uzyskują awans do tzw. grupy niebieskiej (modra skupina), zespoły z miejsc 5-8 grają natomiast w tzw. grupie zielonej (zelena skupina).

Druga faza
Rywalizacja w drugiej fazie toczy się w dwóch grupach: grupie niebieskiej i grupie zielonej.

W grupie niebieskiej grają dwie drużyny uczestniczące w lidze MEVZA oraz cztery najlepsze zespoły fazy zasadniczej. Rozgrywają ze sobą spotkania systemem „każdy z każdym – mecz i rewanż”, z tym że w przypadku drużyn grających w lidze MEVZA zalicza się wyniki meczów rozegranych pomiędzy tymi zespołami w tej lidze. Uczestnicy ligi MEVZA, którzy nie grali w fazie zasadniczej oraz zwycięzca fazy zasadniczej drugą fazę rozpoczynają z dorobkiem 12 punktów; drużyny, które zajęły miejsca 2-4 w fazie zasadniczej rozpoczynają drugą fazę z dorobkiem kolejno 8 punktów, 4 punktów oraz 0 punktów. Wszystkie zespoły uzyskują awans do fazy play-off.

W grupie zielonej grają drużyny, które w fazie zasadniczej zajęły miejsca 5-8. Rozgrywają ze sobą spotkania systemem „każdy z każdym – mecz i rewanż”. Do bilansu drużyn wliczają się mecze, które rozegrały między sobą w fazie zasadniczej. Do fazy play-off awans uzyskują dwa najlepsze zespoły.

Faza play-off
Faza play-off składa się z ćwierćfinałów, półfinałów, meczów o 3. miejsce oraz finałów.

Ćwierćfinały
Ćwierćfinałowe pary tworzone są według klucza:
1) 1. drużyna grupy niebieskiej – 2. drużyna grupy zielonej;
2) 2. drużyna grupy niebieskiej – 7. drużyna grupy zielonej;
3) 3. drużyna grupy niebieskiej – 6. drużyna grupy niebieskiej;
4) 4. drużyna grupy niebieskiej – 5. drużyna grupy niebieskiej.
Rywalizacja toczy się do dwóch wygranych meczów. Gospodarzami pierwszych spotkań są zespoły, które zostały rozstawione z niższym miejscem, natomiast pozostałych spotkań - drużyny, które zostały rozstawione z wyższym miejscem.

Drużyny, które przegrają rywalizację w parach ćwierćfinałowych, są klasyfikowane na podstawie miejsc zajętych w fazie zasadniczej.

Półfinały
W półfinałach grają zwycięzcy z poszczególnych par ćwierćfinałowych. Pierwszą parę półfinałową tworzą zwycięzca w parze 1) ze zwycięzcą w parze 4), drugą natomiast - zwycięzca w parze 2) ze zwycięzcą w parze 3). Rywalizacja toczy się do dwóch wygranych meczów. Gospodarzami pierwszych spotkań są zespoły, które zostały rozstawione z niższym miejscem, natomiast pozostałych spotkań - drużyny, które zostały rozstawione z wyższym miejscem.

Mecze o 3. miejsce
O brązowy medal grają przegrani w parach półfinałowych. Rywalizacja toczy się do dwóch wygranych meczów. Gospodarzami pierwszych spotkań są zespoły, które zostały rozstawione z niższym miejscem, natomiast pozostałych spotkań - drużyny, które zostały rozstawione z wyższym miejscem.

Finały
O tytuł mistrzowski grają zwycięzcy w parach półfinałowych. Rywalizacja toczy się do trzech wygranych meczów ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzem pierwszego spotkania jest zespół rozstawiony z wyższym miejscem.

Drużyny uczestniczące 

Uwagi:
 Klub , który uzyskał awans z 2. DOL, nie zdecydował się na udział w rozgrywkach, stąd miejsce w najwyższej klasie rozgrywkowej zachował .
 Do 16 grudnia 2019 roku klub Merkur Maribor występował pod nazwą Maribor.

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Druga faza

Grupa niebieska (miejsca 1-6)

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Grupa zielona (miejsca 7-10)

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Klasyfikacja końcowa

Statystyki

Sety, małe punkty i liczba widzów

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Słowenii
2019 w piłce siatkowej
2020 w piłce siatkowej
2019 w Słowenii
2020 w Słowenii